

Persone
 Farinelli – cantante lirico castrato italiano
 Arturo Farinelli – critico letterario e germanista italiano
 Fiorella Farinelli –  sindacalista, politica e saggista italiana
 Franco Farinelli – geografo e docente universitario italiano
 Giuseppe Farinelli – compositore italiano
 Giuseppe Farinelli – storico della letteratura italiano
 Leonardo Farinelli – bibliotecario e storico italiano
 Piermarcello Farinelli –  rugbista, allenatore e medico italiano
 Romano Farinelli – calciatore italiano
 Vincenzo Proietti Farinelli – calciatore, allenatore e dirigente sportivo italiano

Altro
 Farinelli – opera lirica del 1839
 Farinelli - Voce regina – film del 1994
 Farinelli and the King – dramma di Claire van Kampen del 2015